Па́вел Мисько́:
 Мисько, Павел Анатольевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Мисько, Павел Андреевич (1931—2011) — белорусский писатель, поэт, публицист, переводчик и драматург.